Pappa sökes kan avse:

Pappa sökes (film, 1938) – amerikansk film från 1938
Pappa sökes (film, 1947) – svensk film från 1947